Georgie Stone est un nom correspondant à :

 Georgie Stone, acteur américain né le 3 septembre 1909
 Georgie Stone, actrice australienne née le 20 mai 2000 à Melbourne